Этель, также Э́тел () — английское имя. В переводе со староанглийского означает «дворянин, дворянка».

Известные носители:
 Этель Берримор — американская актриса, одна из членов актёрского семейства Берриморов.
 Этель Лилиан Войнич — ирландская и английская писательница, композитор, дочь видного английского учёного и профессора математики Джорджа Буля, супруга Михаила-Вильфреда Войнича.
 Этель Мерман — американская актриса и певица, одна из самых знаменитых бродвейских исполнительниц XX века.
 Этель Уотерс — американская джазовая певица и актриса, ставшая второй афроамериканкой номинированой на премию «Оскар».
 Этель Розенберг — американская коммунистка, обвинённая вместе с мужем в шпионаже в пользу Советского Союза и казнённая за это в 1953 году.
 Этель Маккелт — фигуристка из Великобритании, Выступала вместе с Сидни Уолвоком и Джоном Пэйджем.
 Этель Гриффис — британская театральная, телевизионная и киноактриса.
 Этель Смит — англичанка-композитор, одна из лидеров суфражистского движения.
 Этель Шэннон
 Этель Агнес Бартлетт
 Этель Хобдей
 Этель Рид
 Этель Шиц — польская актриса и общественный деятель
 Этель Саржант
 Этель Лина Уайт
 Этель Грей Терри
 Этель Ковенская

Примечания 

Женские имена
Английские женские имена